Бурав (облогове знаряддя)  — облогове знаряддя у вигляді довгого бруса з металевим наконечником для свердління воріт в ворожих фортифікаційних стінах .
  Бурав) — осьовий різальний інструмент, Свердло.